Alston ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Alston (* 1949), australischer Fußballspieler
 Arthur Hugh Garfit Alston (1902–1958), britischer Botaniker
 Carole Alston (* 1957), US-amerikanische Jazzsängerin

 Edward R. Alston (1845–1881), britischer Zoologe
 Jan Alston (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Joe Alston (1926–2008), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Joseph Alston (1779–1816), US-amerikanischer Politiker
 Julian Alston (* 1953), australischer Agrarökonom
 Lemuel J. Alston (1760–1836), US-amerikanischer Politiker
 Lois Alston (* 1931), US-amerikanische Badmintonspielerin
 Philip Alston (* 1950), australischer Rechtswissenschaftler
 Rafer Alston (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler
 Tom Alston (1926–1993), US-amerikanischer Baseballspieler
 Walter Alston (1911–1984), US-amerikanischer Baseballspieler und -manager
 William Alston (1921–2009), US-amerikanischer Philosoph
 William J. Alston (1800–1876), US-amerikanischer Politiker
 Willis Alston (1769–1837), US-amerikanischer Politiker

Alston ist der Name folgender Orte

in England:
 Alston (Cumbria)
 Alston (Devon)
 Alston (Lancashire)

in den Vereinigten Staaten:
 Alston (Georgia), im Montgomery County
 Alston (Michigan), im Houghton County
 Alston (Oklahoma), im Woodward County
 Alston (Oregon), im Columbia County
 Alston (South Carolina), im Fairfield County
 Alston (West Virginia), im Barbour County

weitere geographische Objekte:
 Alston Branch, Fließgewässer im Kent County, Delaware
 Alston Creek, Fließgewässer im Charleston County, South Carolina
 Alston Park, Park im Napa County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Alston-Bedwell House, in Tahlequah, Oklahoma, ID-Nr. 05001002
 Alston-Cobb House, in Grove Hill, Alabama, ID-Nr. 79000382
 Alston-DeGraffenried House, in Pittsboro, North Carolina, ID-Nr. 74001339
 Alston-DeGraffenried Plantation, in Pittsboro, North Carolina, ID-Nr. 93001132

Siehe auch:
 Allston
 Alstone